Ere-afdeling (heren), hoogste klasse in het Belgisch zaalhockey bij de heren
 Ere-afdeling (dames), hoogste klasse in het Belgisch zaalhockey bij de dames